Et standpunkt eller en position er et etisk-politisk begreb for at adskille modstridende måder at ville handle på i en bestemt situation. I en konflikt optager fjender positioner der er gensidigt uforenelige, mens venner finder hinanden i samme position eller positioner der hænger sammen og komplimenterer hinanden.

Etiske positioner skal ikke forveksles med holdninger, som derimod hører hjemme i moral.

Erkendelsesteori
Feministisk videnskabsteori har vægtet, at ethvert videnskabeligt udsagn kommer fra en etisk position. Fra dette synspunkt er neutral videnskab ikke en mulighed.

Se også
 Standpunktsfeminisme

Etik